Цилитль (вариант Цилитли) — село в Гумбетовском районе Дагестана. Административный центр в сельского поселения «Сельсовет „Цилитлинский“».

Географическое положение 
Расположено в 7 км к северо-западу от районного центра села Мехельта, на правом берегу реки Тлярата.

Население 

Моноэтническое аварское село.

История 
Часть жителей села переселилась в Хасавюртовский район, где на землях отгонного животноводства на месте кутана Туган-кутан образовано село Цияб-Цилитли.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района